Detta är en lista över sjöar i Växjö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Växjö kommun.

Lista

Växjö kommun
 Lista